Бабу́рино — название населённых пунктов в России:

 Бабурино — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Бабурино — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Бабурино — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Бабурино — деревня в городском округе Озёры Московской области.
 Бабурино — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Бабурино — село в Плавском районе Тульской области.
 Бабурино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Бабурино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Бабурово

Примечания